Крефельд () — місто в Німеччині.
 ХК «Крефельд» — хокейний клуб з міста Крефельд.